Ка́рлос Энри́ке Вальде́с Па́рра (; ) — колумбийский футболист, защитник.

Биография 
Вальдес начал свою профессиональную карьеру в 2005 году в «Реал Картахене», где успел за год сыграть 33 матча. После впечатляющих результатов с «Реалом» Вальдес в 2006 году перешёл на 4 года в «Америку», где принял участие в 97 матчах и забил 4 гола. Благодаря успешным выступлениям в «Америке» Вальдес был призван в 2008 году в национальную сборную Колумбии. В 2009 году Карлос перешёл в «Санта-Фе», где признавался лучшим защитником.

20 января 2011 года Вальдес официально подписал контракт с клубом из MLS «Филадельфией Юнион» на один год. За эту команду дебютировал 19 марта 2011 года против «Хьюстон Динамо» (1:0). В 7 туре сезона-2011 Вальдес был включен в «Сборную недели MLS». 5 августа 2011 года «Юнион» объявил, что клуб полностью выкупил права на Вальдеса у его бывшего клуба «Санта-Фе».

В 2013 году Вальдес на правах аренды вернулся в «Санта-Фе». В следующем году колумбиец вновь отправился в аренду, на этот раз в аргентинский «Сан-Лоренсо». Наиболее примечательно его выступление в розыгрыше Кубка Либертадорес 2014 — Вальдес сыграл три матча в групповом этапе и все четыре матча плей-офф (в 1/8 и 1/4 финала), после чего наступил перерыв, связанный с чемпионатом мира в Бразилии. 1 августа Вальдес вернулся в расположение «Филадельфии Юнион», а его бывшие партнёры без труда вышли в финал Кубка Либертадорес, обыграв в полуфинале «Боливар». Вальдес может стать победителем турнира постфактум, если в финале аргентинская команда одолеет парагвайский «Насьональ».

Вальдес, играя за молодёжной сборной Колумбии, выиграл Чемпионат Южной Америки среди молодёжных команд в 2005 году. Затем он помогал «молодёжке» на Чемпионате мира среди молодёжных команд 2005 года в Нидерландах, но дальше 1/8 финала они не прошли, проиграв чемпионам мира того года — Аргентине.

В 2014 году сыграл на чемпионате мира.

Достижения 
 Обладатель Кубка Колумбии (1): 2009
 Участник Матча всех звёзд MLS (1): 2012

Статистика

Клубная

Сборная

Голы за сборную

Примечания

Ссылки 
 Профиль на сайте «Филадельфии Юнион»

Футболисты Колумбии
Игроки сборной Колумбии по футболу
Игроки ФК «Реал Картахена»
Игроки ФК «Америка» Кали
Игроки ФК «Индепендьенте Санта-Фе»
Игроки ФК «Филадельфия Юнион»
Игроки ФК «Сан-Лоренсо де Альмагро»
Игроки ФК «Насьональ» Монтевидео